Науя́лис () — литовская фамилия. Её женские варианты Науялене (Naujalienė; замужняя женщина) и Науялите (Naujalytė; незамужняя женщина).

Известные носители 
 Науялис, Йонас Ремигиюс (род. 1948) — литовский ботаник, профессор, член-корреспондент Академии наук Литвы.
 Науялис, Стасис Симонович (1914—2005) — литовский советский государственный и партийный деятель.
 Науялис, Юозас (1869—1934) — литовский композитор, хоровой дирижёр, органист.